Kils landskommun kan syfta på:
Stora Kils landskommun –  en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
Kils landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1952